Влади́мир Тито́в: Титов, Владимир Викторович (род. 1969) — советский и российский футболист и игрок в мини-футбол.
 Титов, Владимир Викторович — инженер, лауреат Сталинской премии.
 Титов, Владимир Геннадиевич (род. 1958) — российский дипломат.
 
 Титов, Владимир Михайлович (1933—2020) — советский и российский учёный-механик, академик АН СССР.
 Титов, Владимир Павлович (псевдоним: Тит Космократов; 1807—1891) — русский писатель, дипломат.